Miejscowości w USA:
 Afton – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Union
 Afton – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Washington
 Afton – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chenango
 Afton – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chenango
 Afton – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Ottawa
 Afton – miejscowość w stanie Wyoming, w hrabstwie Lincoln
Gminy w USA:
 Afton (ang. Afton Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Fulton
 Afton (ang. Afton Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie DeKalb
 Afton (ang. Afton Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Cherokee
 Afton (ang. Afton Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Howard
 Afton (ang. Afton Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Sedgwick
 Afton (ang. Afton Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chenango
 Afton (ang. Afton Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ward
 Afton (ang. Afton Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brookings
 Afton (ang. Afton Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Sanborn